

Integralna część wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Domaszów – przysiółek wsi Młynica w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Łagiewniki

Miejscowości na Ukrainie 
 Domaszów – wieś w rejonie sokalskim obwodu lwowskiego
 Domaszów – wieś w rejonie kiwereckim obwodu wołyńskiego